Романов Владимир Иванович (20 июня 1933 года, город Батуми Аджария, АССР) — российский исследователь, художник, скульптор, карикатурист, сатирик.

Биография 
Родился 20 июня в г. Батуми, АССР. Отец — Иван Дмитриевич Романов (1906—1953) родом из села Ялховка Саратовской области, служил в это время на Турецкой границе. Мать — Евгения Евдокимовна Короленко (1905—1989) родилась в городе Бутурлиновка Воронежской области. Образование получил на геолого-географическом факультете Ростовского н/Д Госуниверситета . В 1956 г. Женился на студентке юридического факультета Ростовского н/Д Госуниверситета Любовь Эйхер 1937 г. Рождения, уроженка Ростова н/Д. Работать начал лаборантом в Комплексной Геологической Экспедиции Ростова на Дону. В 1960 г. Перешел работать инженером в Ростовский н/Д Институт Технологии Машиностроения. Увлекаясь искусством, в 1959 г. поступил учиться на вечерние курсы Ростовского н/Д Художественного училища. В 1963 г. Успешное окончание училища было отмечено ростовскими газетами «Молот» и «Вечерний Ростов». В 1964 г. прошел по конкурсу на замещение должности научного сотрудника Морского Гидрофизического Института АН УССР и переехал с семьей в Г. Севастополь. В 1971 г. Назначен заведующим лаборатории микроанализа этого института . В 1971 г. Защитил диссертацию на звание кандидата физм-наук . Руководителями были Член Корреспондент Украинской Академии Наук Бабинец Андрей Евтихиевич и Академик Украинской Академии Наук Нелепо Борис Алексеевич.

В лаборатории микроанализа разработаны и запатентованы приборы и методики для проведения анализов микроэлементов в морской воде, взвесях, гидробионтах, грунтах и загрязняющих веществах океан, которые были использованы во многих морских зарубежных экспедициях с 1964 по 1976 год. Во время научных экспедиций в свободное от вахты время Владимир занимался скульптурой и живописью выполняя свои композиции . В экспедиции первого рейса НИС «Академик Вернадский» Владимир выполнил бронзовые портреты для судна Вернадсий и портрет Академика В. В. Шулейкина ему в подарок . В 1976 г. В. И. Романов был переведен в штат НИС «Академик Вернадский» на должность главного инженера.

В декабре 1979 г. во время ремонта судна в порту Сингапур произошла производственная ссора между руководством ремонтом и Романовым В. И., который решил самостоятельно уехать в Севастополь. На дорогу ушло три месяца. По возвращении он был уволен по ст. 40 УК Кзот УССР .Владимир никогда не был членом КПСС, но по решению парткома судна, в его отсутствие, был лишен ученой степени за самовольный уход с судна. Пришлось пойти работать истопником на котельные предприятия Севтеплосеть. После обжалования незаконного решения Парткома ему возвратили ученую степень. Однако работать в науке партия КПСС не дала и пришлось уехать с семьей на ПМЖ в Израиль. Этот эпизод достопримечательный тем, что Романов единственный человек из всех, кто самовольно пересекал границы государств и не подвергся насильственным допросам и уголовной ответственности в США и в СССР. Его секрет хранится в архиве КГБ г. Симферополя за март 1980 г.

В Израиле Владимир Иванович был принят в Союз карикатуристов «Пенком» и Союз профессиональных художников. Работы Владимира Романова Ром опубликованы в 107 Международных Выставках , Статьи о художнике, в Энциклопедии карикатур, на медиа-культурном портале evrofilm. com, на Сайте Карикатура Ру, на сайте Стихи Ру , на сайте knife.media обзорная статья о литературном творчестве Владимира Романова, на Сайте Проза Ру, на Сайте «Журнал Резьба по дереву» , на Сайте Музей портретов «Национальная портретная галерея», Скульптурная графика к книге В. Гафта «Посвящения сверстникам» на Сайте Книгаром.народ. ру, Графика в книге Г. Гаша издана издательством «Феникс», Ростов на Дону 2012 г., книга «Звезды Голливуда» издана издательством «Стрельбицкого» 2018 г., выставка работ в Сургутском художественном музее

https://moy37.do.am/photo/?photo=81

Семья 
Жена Любовь Романова (1937 г. рождения)

Дочь Елена Погребняк (Романова 1961 г. рождения)

Сын Александр Романов (1972 г. рождения)

Каталоги выставок художника Владимира Романова Ром 
1. Севастопольский художественный музе им. М. П. Крошицкого 1986.

2. О. Погребняк. «Экскурсионный рассказ» о работах художника Владимира Романова на выставке в музее Н. З. Бирюкова. Ялта 1992—1994

3. The Israel painters & sculptors Association Haifa and north, 1999, p. 65

4. Международный конкурс карикатур «Парарельсный мир» Москва, 1999 с.5

5. The Fifth International Cartoon Contest, Israel-Haifa, 1999, p. 2

6. I salao International «Humor Depraiaa» Espino, 2000, p. 84

7. Cartoon Huntinig fishing toorisn Varazdin Horvatska, 2000, p. 82

8. 8ste George Van Raemdonck kartoenale , 2000, p. 130

9. First International beach humor competition Espino Brasil 2000

10. Cartoons & Photos Undercover Second Edition Bightlife Belgium 2000

11. The Sixth International Cartoon Contest Short, Israel-Haifa,2000, p. 5

12. Cartoon of the 20th Centry, Ankara Turkey 2000

13.6 International cartoon foundation vakfi Ankara Turkey 2000

14.4th International Festival of Craphic humor Italy, 2001

15. Porto Cartoon Wold Festival Aqua com Humor museuu nacional da Imprensa Portugal 2001

16. Eurohumor VI Racconto Lamia Isola, Cuneo, 2001, p. 63-64

17. Светска Галеruja на каrukatyru «Moja тема» ckoпje, 2001, p. 104

18. Salao International de humor da Bahia Salvador, Brasil, 2001, p. 98

19. The 7th International Cartoon Contest, Israel-Haifa, 2001, p. 3. Лучшие карикатуры Международной выставки «Киножизнь», Cinemlive, Казань, 2001—2002, стр. 40

20. VIIth International Cartoon Festival Turkiya Ankara, 2001, p. 45

21. 1st Rhodes International Cartoon Exhibition, Greece, 2002, p. 92

22. Museo de Humor Grafico de Laue, Spain, 2001—2002, p. 51

23. Rassegna Internazional di Grafica Umoristica marostica Haba, Italy 2002, p, 85

24. 14th Olens Kartoenale, tentoonstelling Olen, Belgium, 2002, p. 8

25. 100 % Natural, Suceava, Rumania, 2002, p. 124

26. Israel Shagal Galery, Israel- Haifa, 2002, p. 35

27. 5 Festival Internazional di humor Grafico, Italy 2002

28.1 st International Cartoon Festival Woffsberg Austria, 2002, p. 41

29. The Golden smile, 3th International Cartoon Exhibition, Belgrad, Yugoslavia, 2002, p. 26

30. Internationale Karikaturen Biennale grafiktur vom, Gtrmany, 2002

31. Ljubav u sumi, Medunarodni salon Karikature «Cvorak», Bjelovar, Horvat, 2002, p. 34

32. Вернисаж художников Палитра 2002, Кириат-Ата, Israel, 2002, стр. 31

33. 8th International Cartoon Festival, Аncora, Turky, 2002, p. 75

34. Международный конкурс карикатуры и сатирической графики «Мир против наркомании», Казань, Россия, 2002, стр. 121

35. 6th Bienal Contest of Ecological cartoon Sokobania Ygoslavia, 2002

36. The 8th International Cartoon Cjntest «Music»,Prize Diploma Israel-Haifa, 2002 ,p. 37

37. International Karikaturen Bienale Craficator Fustria 2002

38. Tree Cartoon Web China, Bronze medal 2003

39. Agua com Humor. U Porto Cartoon World Festival, Portugal, 2003, p. 105

40. Ulusiararasi Nasreddin Hodja. Karikator Yarbsmasi, Turkey, 2003, p. 58

41. Eurohumor Tdizione straordinaria Dieurohumo, 2003

42. 5th International Biennale Cartoon Pisek, Czechoslovak Repablic, 2003

43. The 3rd Ibternational Cartoon Competition, The Association "Throughout the Europa, «Paris», 2003, p. 13

44. Cartoon and Sociology and Rights, 9 International Cartoon Festival, Ankara, Turkey, 2003 45. Deseti Medunarodni Salon Karikature Cvjrak «Love in the country» Hrvatska Bjelovar, 2003, p. 34

46. Выставка художника Владимира Романова «Шаржи выдающихся Людей», Хфйфа- Израиль, 2003

47. Ochrana Prieody a Kulturneho Dtdicstya v karikature Banska Stiavnica, Sloveniy, 2003

48. International Cartoon Festival «Recardo Rendon», 2003, p. 81 Israel Cartoon Exhibition, Haifa, 2003, p. 18

49. 2ой Международный Форум Визуального Юмора «Карикатурум» Сургут Россия 2003—2004, стр. 156

50. 10th International Cartoon Competition on the Topic of Beer Zlaty Sudok Poland 2004

51. 10 International Festival Cartoon and Humor Ankara Turkey Galerija Rarikature Nocnijahac Radove Iziaze Vladimir Romanov Osijek Hrvatska, 2004

52. International competitionon drawing Jaka Bede Poland 2004

53. 1 International Cartoon Contest Castle Kozuchow Poland, 2004

54. The 9th International Cartoon Exhibition Prize Silver medal Israel-Haifa, 2004

55. Выставка художника Владимира Романова «Взгляд на лица» в Аудиториуме Хайфа-Израиль, 2004

56. Peace Cup International Cartoon Contest of XinMin Evening News Shanghai China 2004

57.The 6th Kioto International cartoon exhibition Japan 2004

58.2 Internanional Cartoon Exhibition e-education e-Europe, e-Euro Eskisehir, Turkey, 2004, p. 126

59. 11th International Cartoon Competition on the Topic of Beer, Golden Keg Saris Poland, 2005 60. 18th Rassegna Internazional di Satira Umorismo Adamo ed Eva Carcu & Genovese, Trento Italy 2005

61. 7th Porto Cartoon World Festival Humor e Sociedade, 2005

62. Cartoon Gallery Oslijek, Tomislav Dusanic Tod, Slovrnia 2000—2005

63.26th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest Turkiye, 2005, p. 88

64.Международная Выставка Конкурс Политического плаката Карикатур Осторожно, нацизм! Россия, Санкт-Петербург, 2005, стр. 94

65. Х111 International Salon of Antwar Cartoon Cpbuje Belgrad, Kraguieval, Yugoslavia 2005

66. Bahia International humor cjntest Salvador Brasil 2005 International Competition on Drawing Jaka Bedo Jedwabno Poland, 2005

67. The 11th International Cartoon C0ntest Transportation Safety Traffic Israel-Haifa, 2005, p. 90

68. 8 International competition on drawing Jaka Bede Poland 2006

69. 12th International Cartoon Contest Haifa-Israel 2006

70. 8th Porto Cartoon Wold Festyval desertification degradation Portugal 2006

71. International Cartoon Contest Protection Kozuchov Poland, 2006

72. 25th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest Istanbul-Turkiye, 2006 World Cartoon Festival, Kosova, 2006, p. 64

73. 12th International Cartoon Competition pivo Sudok Italy 2006

74. The World Festival of Humour Calarasi Romania 2006

75. 3rd Rhodes Internatiional Cartoon Exhibition Greece, Rodos, 2006

76. International Cartoon C0mpetition Turoe-Asia Ekaterinburg Russia 2006

77. International Exhibition Satyrycon Legnica Poland 2006

78. 26th International Nasredin Hodja Cartoon Contest Turkey 2006

79. 27th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest Ustanbul-Turkiye, 2007, p. 67

80. Ineqvalilies Discriminatioi Andprejudice Concurs Europeu Ecartoon Todos, 2007, p. 74

81. Inequalitie discrimination and prejudice europian Cartoon Contest Italy 2007

82.13th International Cartoon Competition jn Topic Golden Keg, Poland 2007 The 13th International Cartoon Contest Money Social Justice & Employee Rights Prize cup Haifa-Israel, 2007

83. Х1Х International Competition on Drawing Juka Bede Krzyskov, Poland, 2007 9th Porto Cartoon Globalisation Museu National da Imprensa Portugal 2007, p. 162

84. Cartoon und Karikatur Faszination Auto Stuttgart Award, Germany 2007, p. 309

85. 8th Porto Cartoon Wold Festival Vuseu National Da Imprensa 2007, p. 124

86. The 16th Daejeonintl Cartoon Contest Winner works Dicaco,Prize Diploma China,2007 p. 48

87.19 de Olense kartoenale Belgium 2007

88. Evropean Cartoon Contest Dialogo Intercultural Portugal 2008, p. 79-80

89. 1 Uluslararasi zegtin Karikaturleri Yarismasi Gerne Kibris, 2008, p. 167

90. International dialogue concurso europeu de cartoon Italy 2008

91. The 8th Kyoto International Cartoon Exhibition China, Cyoto, 2008, p. 44

92. Collection of the 4th China jiaxing International Cartoon Exhibition, Prize cup 2008, p. 107

93. Х1V International Cartoon Cjmpetition on the Nopec jf Beer The Golden Keg Poland 2008

94.16th International Festival of Humor and Satire Golden Helmet Krusevac Serbia, 2008, p. 56

95. 2nd International Olne Cartoon Contest Rirenia-Cyru Kibris, 2009, p. 193

96. Aydin Dogan International Cartoon Contest Competition Album Turkey 2009, p. 160

97.15th International Cartoon Competition of the Topic of Beer The Golden Keg Poland 2009

98. 15th International Cartoon Contest on Optimistic View of Wold Isrsel-Haifa 2009, p. 64

99. Bayram Hajizadth Wold Cartoon Azerbaijan Baku 2009

100. Нефть и карикатура. Издание Байрам Гаджизаде, Адзербайджан Баку 2009, стр. 194

101. Фестиваль Карикатур СмехАнапа «Курица или яйцо», Россия, Анапа Награда Диплом, 2010, стр. 35

102.16th International Cartoon Contest a Healthy Mind in a Heathy Body Haifa-Israel, 2010, p. 75

103. International Festival "Great Romanian Personalities 2011"Romania 2011

104. Kyoto Internatioinal Cartoon Special Exhibition Japan 2011, p. 26

105. Ventunesima Rassegna Internationale DisatiraEumorismo Lenterra Andromeda, 2012

106. Выставка художника Владимира Романова «Звезды Голливуда глазами Художника», Музей Тальпиот, Хайфа-Израиль, 2012

107. V11 International Cartoon Caricature Contest-vagazine «Nosorog», theme Big & Biggest philosophers in the 19th fnd 20th Centure, priz Diploma. City Banja Luka,Republika Srpska Balkan,Europe, 2015

Научные работы:

1.Исследование радиоактивности приводного слоя атмосферы и водных масс Атлантического океана. Сборник Исследования в Атлантическом океане. Из-во Наукова думка. г. Киев. 1965.

2. Содержание стронция в планктоне Тихого и Атлантического океанов. Сборник Гидрофизические исследования Тихого и Атлантического океанов в кругосветном плавании НИС Михаил Ломоносов. МГИ АН УССР, г. Севастополь, 1967.

3. Применение спектрографических методик в ядерной гидрофизике. Сборник Методы и приборы для исследования физических процессов в океане. Из-во Наукова Думка г. Киев № 36, 1966.

4. К вопросу об определении взвеси в море по значениям показателя ослабления света водой. Сборник Гидрофизические исследования Тихого и Атлантического океанов в кругосветном плавании НИС Михаил Ломоносов. МГИ АН УССР, г. Севастополь 1967.

5. Распределение ряда элементов в донных осадках Тихого и Атлантического Океанов в кругосветном плавании НИС Михаил Ломоносов. МГИ АН УССР г. Севастополь 1967.

6. Контрольный метод определения носителя иттрия при радиохимическом анализе стронция-90. Сборник Исследования в области физики океанов. МГИ АН УССР, Севастополь № 13, 1969.

7. Исследование дугового разряда в атмосфере аэрозоля для спектрального анализа щелочных элементов . МГИ АН УССР г. Севастополь № 4, 1969.

8. Новые данные о распределении малых элементов в колонках донных осадков Средиземного моря. ДАН УССР, Серия Б, № 12, 1969.

9. Особенности распределения некоторых элементов в донных осадках Северо-западной Атлантики. ДАН УССР , Серия Б, № 1, 1970.

10. О распределении щелочных и щелочнозе5мельных элементов в донных осадках Северо-западной Атлантики. Геологический журнал № 2, Из-во Наукова думка, г. Киев 1970.

11. Малые элементы в донных осадках Средиземного моря. Сборник Вопросы геологии и геохимии в глубоководных водах. Из-во Наукова думка № 3, 1970.

12. Пространственное распределение металлов семейства железа в донных осадках Северо-западной части Атлантического океана. МГИ АН УССР № 3, г. Севастополь. 1970.

13. Оценка точности спектральных методов определения калия в морской воде. МГИ АН УССР № 3, г. Севастополь. 1970.

14. К геохимии элементов группы тяжелых металлов иттрия и циркония в донных осадках Северо-западной Атлантики. МГИ АН УССР № 4, г. Севастополь 1970.

15. Фотоэлектрическая приставка к спектрографу ДФС-13. Сборник Автоматизация научных исследований морей и океанов. МГИ АН УССР г. Севастополь 1970.

16. Масс-спектрометрические исследования растворенного в океанической воде кислорода. МГИ АН УССР № 1, г. Севастополь 1972.

17. Некоторые результаты определения содержания стронция в морской воде и океанических водах. МГИ АН УССР № 1, г. Севастополь 1972.

18. Исследование минерализации нефтяных пятен на поверхности океанов. МГИ АН УССР № 1, г. Севастополь 1972.

19. К вопросу исследования заражения гидробионтов токсичными элементами. МГИ АН УССР № 2 г. Севастополь 1973.

20. О донных осадках, породах и иловых водах Юго-восточного сектора Северной Атлантики. МГИ АН УССР № 3 , г. Севастополь 1973.

21. О составе донных осадков Юго-восточной Атлантики. МГИ АН УССР № 3, г. Севастополь 1973.

22. Пространственное распределение металлов в донных осадках Восточной части тропической Атлантики. МГИ АН УССР № 4, г. Севастополь 1973.

23. Определение некоторых микроэлементов в донных осадках Восточной части Атлантики МГИ АН УССР № 4, г. Севастополь 1973.

24. Калий в иловых водах Восточной части Гвинейского залива. МГИ АН УССР № 1, г. Севастополь 1974.

25. Калий в морских и океанических гидробионтах. МГИ АН УССР № 1, г. Севастополь 1974.

26. Калий в морских и океанических взвесях. МГИ АН УССР № 2 , г. Севастополь 1974.

27. Калий в донных осадках океана. МГИ АН УССР № 2 , г. Севастополь 1974

 СПИСОК АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПАТЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Термическая обработка воды

1.1.Способ термической обработки воды. Авт. свид. S.U/№ 1608409 Al, Cl. F 28 °C 3/06 1990

1.2.Аппарат для термического умягчения воды. Авт. свид. S/U. № 1560479 Al, Cl. C 02 °F 1/20 1990

1.3.Установка для термической обработки растворов. Авт. свид. S.U. № 1574541. Al, Cl. С 02 °F 1/10 1990

2.Опреснение воды

2.4.Способ получения воды в судовой опреснительной установке. Авт. свид. S.U. № 1588640. Al, Сl. B 63 J 1/00 1990

2.5. Судовая опреснительная установка. Авт. свид. S.U. № 1562236. Al, Сl. B 63 J 1/00 1990

2.6.Контактный опреснитель. Авт. свид. S.U. № 1588641. Al.Cl. B 63 J 1/00 1990

2.7.Контактный конденсатор. Авт. свид. S.U. № 1652783. Al.Cl. F 28 B 3/06 1990

3.Парогенераторы

3.8.Парогенератор. Авт. свид. S.U. № 1581967.Al. Cl. F 22 B 37/48 1990

3.9.Парогенератор. Авт. свид. S.U. № 1513302. Al.Cl. F 22 B 21/04 1989

3.10 .Парогенератор. Авт. свид. S.U. № 1581963.Al/Cl. F 22 B 21/04 1990

3.11.Парогенератор. Авт. свид. S.U.* № 1561611.Al. Cl. F 22 B 1/06 1990

3.12.Парогенератор. Авт. свид. S.U.*№ 1515849.Al.Cl. F 22 B 37/48 1989

4.Котлы

4.13.Способ тепломассообмена в котле с промежуточным теплоносителем. Авт. свид. S.U. № 1666850. Al.Cl. F 22 B 3/02 1990

4.14.Паровой котел с промежуточным теплоносителем. Авт. свид. S.U. № 1590830. Al.Cl. F 22 B 3/02 1990

4.15. Котел. Авт. свид. S.U.№ 1562585. Al.Cl. F 22 B 1/12 1990

4.16.Котел с промежуточным теплоносителем. Авт. свид. S.U. № 1719768. Al.Cl. F 22 B 3/03 1991

4.17.Паровой котел с промежуточным теплоносителем. Авт. свид. S.U. № 1666849. Fl.Cl. F 22B 3/02 1991

5.Теплообменники

5.18. Способ тепломассообмена в газожидкостном теплообменнике. Авт. свид. S.U. № 1576830 Al.Cl. F 28 °C 3/08 1990

5.19. Контактный теплообменник для двух несмешивающихся жидкостей. Авт. свид. S.U. № 1495621. Al.Cl. F 28 °C 3/08 1990

5.20. Контактный теплообменник. Авт. свид. S.U. № 1573325. Al.Cl. F 28 °C 3/06 1990

5.21. Теплообменник. Авт. свид. S.U. № 1553813. Al/Cl. F 28 °C 3/04 1989

6. Горелочное устройство

6.22 Горелочное устройство. Авт. свид. S.U. № 1643918. Al.Cl. F 28 D 15/02 1990

7. Теплопередающее устройство

7.23. Тепловая труба. Авт. свид. S.U. № 1643918. Al.Cl. F 28 D 15/02 1990

8. Переработка углеводородного сырья

8. 24. Способ получения непредельных углеводородов. Авт. свид. S.U. № 1726494. Al.Cl. C 10 G 9/34 1991

8.25.Способ получения непредельных углеводородов. Авт. свид. S.U. № 1784629. Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.26. Способ переработки углеводородного сырья. Авт. свид. S.U. № 1766942. Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.27. Аппарат для пиролиза углеводородного сырья. Авт. свид. S.U. № 1765166. Al.Cl. C 10 G 9/36 1992

8.28. Устройство для пиролиза углеводородного сырья в жидком теплоносителе. Авт. свид. S.U. № 1758069. Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.29. Аппарат для переработки углеводородного сырья в жидком теплоносителе. Авт. свид. S.U. № 1758068 Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.30. Установка для переработки углеводородного сырья в жидком теплоносителе. Авт. свид. S.U. № 1818334. Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.31.Устройство для разложения углеводородного сырья в жидком теплоносителе. Авт. свид. S.U. № 1819907. Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.32. Установка для пиролиза углеводородов в жидком теплоносителе. Авт. свид. S.U. № 1818335 Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.33. Установка для переработки углеводородного сырья в жидком теплоносителе.. Авт. свид. S/U/ № 1796657. Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

8.34. Установка для переработки углеводородного сырья в присутствии плёнки расплавов металлов или солей. Патент S.U. № 1809834 Al.Cl. C 10 G 9/34 1992

9. Экстракция редких и рассеянных металлов из обрабатываемых сред

9.35. Способ извлечения металлов из газообразных продуктов сгорания топлива. Авт.свид. S.U. * № 1743326. Al.Cl. C 22 B 7/00 1992

9.36. Способ излечения металлов из жидкого топлива. Авт. свид. S.U. *№ 1744970. Al.Cl. C 22 B 7/00 1992

9.37.Способ обработки воды (экстракция драгоценных металлов). Авт. свид. S.U. № 1733488. Al.Cl. C 22 K 11/00 1992

9.38. Способ переработки (экстракция золота). Авт. свид. S.U. № 1733840. Al.Cl. F 22 B 37/48

9.39. Способ извлечения благородных металлов из воды и установка для его осуществления. Патент S.U. № 1822437. Al.Cl.C 22B 11/10 1992

9.40. Способ извлечения благородных металлов из воды и аппарат для его осуществления. Патент S.U. № 1808021. Al.Cl. C 22 B 11/10 1992

9.41 Установка для опреснения воды (экстракция драгоценных металлов). Авт. свид. S.U. № 1733489. Al.Cl. C 22 B 11/10 1992

9.42. Установка для извлечения золота из воды амальгамацией. Авт. свид. S.U. № 1759927. Al.Cl. C 22 B 11/12 1992

9.43. Способ получения пресной воды и установка для её получения. Патент S.U. № 2060206 Al.Cl. B 63 J 1/00 1992

9.44. Способ переработки углеводородного топливного сырья. Патент S.U. № 2061067.Al.Cl C 22 D 7/00 1992

10. Устройства отбора проб из различных сред

10.45. Пробоотборник придонной воды и грунта. Авт. свид. S/U/ № 637620. Al.Cl. G 01 N 1/10 1978

10.46. Устройство для отбора проб донного грунта. Авт. свид. S.U. № 623128. Al.Cl. G 01 N 1/04 1978

10.47. Батометр. Авт. свид. S.U. № 732724. Al.Cl. G 01 N 1/10 1980

10.48. Батометр. Авт. свид. S.U. № 851162. Al.Cl. G 01 N 1/10 1981

10.49. Пробоотборник. Авт. свид. S.U. № 1456821 Al.Cl. G 01 N 1/24 1988

10.50. Пробоотборник для газов и аэрозолей. Авт. свид. S.U. № 1490549. Al.Cl. G 01 N 1/24 1989

10.51 Устройство для отбора проб текучего материала. Патент S.U. № 2030729. Al.Cl. G 01 N 1/20 1995

10.52. Способ отбора проб поверхностного слоя жидкости и устройство для его осуществления. Патент S.U. № 2045010. Al.Cl. G 01 N 1/10 1995

10.53. Устройство для отбора проб жидкости. Патент S.U. № 2045011. Al.Cl. G 01 N 1/10 1995

10.54. Способ отбора проб газов растворенных в жидкости и установка для его осуществления. Патент S.U. № 2030730. Al.Cl. G 01 N 1/22 1995

11. Устройства для работы с плавающими млекопитающими.

11.55. Устройство для обнаружения предметов под водой с помощью плавающих млекопитающих. Авт. свид. S.U. № 1664214. Al.Cl. A 01 K 15/00 1991

11.56. Устройство для обнаружения предметов под водой с помощью плавающих млекопитающих. Авт. свид. S.U. № 1556607. Al.Cl. F 01 K 15/00 1989

11.57. Устройство для обнаружения предметов под водой с помощью плавающих млекопитающих. Авт. свид. S.U. № 1549509. Al/Cl. F 01K 15/00 1989

11.58. Устройство для обнаружения объектов под водой с помощью плавающих млекопитающих. Авт. свид. S.U. № 1754030. Al.Cl. A 01 K 15/02 1992

11.60. Инъекционная игла. Авт. свид. S.U. № 1724259. Al.Cl. A 61 M 5/32 1991 *гриф секретности

Примечания

Ссылки 
Личные сайты:

 
 
 

Художники по алфавиту
Сотрудники Морского гидрофизического института